Sustainable Energy Technology, afgekort SET is de eerste 3TU master die wordt onderwezen aan de drie Nederlandse technische universiteiten. SET is opgericht in 2004 en toegankelijk voor studenten die een technische bachelor hebben afgerond.

De opzet van SET 

SET is als pilot gestart aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 2006 is de studie ook opgestart door de Universiteit Twente en de Technische Universiteit Delft. Aangezien SET de eerste 3TU studie is dient zij op deze manier dus ook als voorbeeld voor andere nog op te zetten opleidingen. Het is de intentie studenten breed op te leiden op het terrein van het duurzaam produceren en gebruiken van energie. Hierbij speelt niet alleen een rol dat het hernieuwbaar moet zijn, het dus ook daadwerkelijk duurzaam. Om een voorbeeld te geven, een recente ontwikkeling is dat windmolens op land steeds minder in trek raken omdat mensen ze als hinderlijk ervaren. De studie bevat onder andere inbreng van werktuigbouwkunde, chemische technologie, elektrotechniek, bedrijfskunde maar ook wijsbegeerte en social sciences.

Externe links 
 Sustainable Energy Technology aan de TU Eindhoven, aan de Universiteit Twente of aan de TU Delft

Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Duurzame energie
Energietechniek
Technische wetenschappen